John Tate (1925–2019) amerikai matematikus 
 John Tate (1955–1998) amerikai ökölvívó